Aljoša Kirič, slovenski hokejist in podjetnik, * 18. maj 1987, Maribor.

Kirič je svojo celotno kariero, od sezone 2002/2003, igral za klub HDK Maribor. Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih. Med športno kariero je diplomiral iz tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljeval na Fakulteti za družbene vede kjer je magistriral iz kulturologije z magistrskim delom z naslovom Pomen dobro načrtovane komunikacijske kampanje na platformah za množično financiranje.

Po aktivni športni karieri je opravljal delo v Službi za odnose z javnostmi v Zavarovalnici Maribor, zdaj Zavarovalnici Sava. Svojo poklicno pot je nadaljeval kot svetovalec za komuniciranje v podjetju SPEM komunikacije. Med leti 2016 in 2019 je opravljal delo v Službi za odnose z javnosti v Kabinetu župana na Mestni občini Maribor kjer je skrbel za odnose z mediji, strateško komuniciranje, organizacijo dogodkov in interno komuniciranje. Leta 2019 je ustanovil oglaševalsko in komunikacijsko agencijo Midva komunikacije.

Aljoša Kirič je uspešno izvedel več kot 600 komunikacijski projektov pri čemer ima več kot sedem let izkušenj dela z domačimi in tujimi naročniki preko agencije kakor tudi dela znotraj večjih družb (privatni in javni sektor).

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 12
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 11
| 2
| 1
| 3
|
| 31
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 15
| 2
| 2
| 4
|
| 32
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 20
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 33
| 2
| 4
| 6
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor Celje
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 11
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 24
| 6
| 3
| 9
|
| 34
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 31
| 4
| 10
| 14
|
| 28
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 206
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HDK Maribor
Mariborski športniki